Первая словенская баскетбольная лига (, сокращённо 1. SKL) также известна под спонсорским названием Liga Nova KBM — высший баскетбольный дивизион Словении. Лига была основана в 1991 году после распада Югославии, управляется Федерацией баскетбола Словении.

История 

Лига была основана в 1991 году, вскоре после того, как Словения обрела независимость от Югославии. До обретения независимости Словенская республиканская лига была вторым-третьим уровнем югославского баскетбола. «Олимпия», «Железничар», «Слован», «Марибор», «Лесонит» и «Браник» играли в Национальном первенстве — высшем дивизионе Югославии, а «Олимпия», кроме этого, 6 раз становилась чемпионом.

Названия 
С 1998 года лига несколько раз носила спонсорское имя:
Liga Kolinska (1998–2001)
HYPO Liga (2001–2002)
1. A SKL (2002–2006)
Liga UPC Telemach (2006–2009)
Liga Telemach (2009–2016)
Liga Nova KBM (2016–2019)
1. SKL (2019–2020)
Liga Nova KBM (2020)
1. SKL (2020–21)
Liga Nova KBM (2021–н.в.)

Формат турнира

Регулярный сезон 
На первом этапе 10 команд играют между собой по два матча (дома и на выезде).

Все команды переходят из регулярного сезона в одну из двух групп второго этапа, в зависимости от их положения в таблице.

Второй этап 
Лучшие восемь команд регулярного сезона начинают второй этап с нуля. Каждая команда играет в общей сложности 14 игр на этом этапе. Как и в регулярном сезоне, используется круговая система (дома/на выезде). Лучшие четыре команды в конце второго этапа выходят в полуфинал, проводимый в серии до двух побед. Победители полуфиналов выходят в финал, в котором, в серии до трёх побед, определяется чемпион.

Две худшие команды регулярного сезона играют с четырьмя лучшими командами Второй лиги по круговой системе (дома/на выезде). Две лучшие команды этого этапа получают место в Первой лиге на следующий сезон, остальные четыре — во Второй.

Команды-участницы 
Сезон 2022/2023

Чемпионы

Лидеры по числу чемпионских титулов

См. также 
 Список баскетбольных лиг мира

Примечания

Ссылки 
  
 Словенская лига на Eurobasket.com

Национальные баскетбольные чемпионаты
Чемпионаты Словении
Соревнования по баскетболу в Словении
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года